|-
| 158501 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158502 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158503 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158504 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158505 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158506 - || || 13 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158507 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158508 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158509 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158510 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158511 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158512 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158513 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158514 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158515 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158516 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158517 - || || 14 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158518 - || || 14 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158519 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158520 - || || 19 de març de 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 158521 - || || 20 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158522 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158523 - || || 19 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158524 - || || 2 d'abril de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 158525 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158526 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158527 - || || 15 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158528 - || || 2 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158529 - || || 2 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158530 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158531 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158532 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158533 - || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158534 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158535 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158536 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158537 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158538 - || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158539 - || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158540 - || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158541 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158542 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158543 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158544 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158545 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158546 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158547 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158548 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158549 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158550 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158551 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158552 - || || 18 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158553 - || || 4 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158554 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158555 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158556 - || || 8 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 158557 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158558 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158559 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158560 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158561 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158562 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158563 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158564 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158565 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158566 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158567 - || || 13 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158568 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158569 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158570 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158571 - || || 13 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158572 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158573 - || || 4 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158574 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158575 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158576 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158577 - || || 13 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158578 - || 2002 KQ || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158579 - || || 17 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158580 - || || 2 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158581 - || || 3 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158582 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158583 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158584 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158585 - || || 9 de juny de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 158586 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158587 - || || 11 de juny de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158588 - || || 22 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158589 - || || 23 de juny de 2002 || La Palma || La Palma
|-
| 158590 - || 2002 NC || 1 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158591 - || || 8 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158592 - || || 10 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 158593 - || || 15 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158594 - || || 1 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158595 - || || 11 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 158596 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158597 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158598 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158599 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158600 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

8